Pierre-Joseph van Beneden (1809-1894), paléontologue et zoologiste belge, spécialisé en parasitologie.
 Édouard van Beneden (1846-1910), zoologiste et embryologiste belge, découvreur de la méiose.
 Madame Chapeau, de son vrai nom Amélie Van Beneden, personnage de fiction de la pièce de théâtre belge Bossemans et Coppenolle.